Книга пророка Вару́ха (Бару́ха; принятое сокращение — Вар)  — книга, в православии и католицизме входящая в состав Ветхого Завета, но отсутствующая в еврейской Библии (Танахе) и не входящая в Ветхий Завет в протестантизме. В Русской православной церкви относится к неканоническим книгам, в католицизме — второканоническим, в иудаизме и протестантизме — апокрифическим. В католицизме признана богодухновенной, в православии — небогодухновенной (но полезной и назидательной).

В Вульгате в книгу Варуха входит Послание Иеремии в качестве шестой главы. О книге пророка Варуха упоминается в апостольских постановлениях, где говорится, что иудеи читали её в день очищения, оплакивая опустошение земли Иудейской Навуходоносором.

В славянской и русской Библии переведена с кодексов Септуагинты (Перевода Семидесяти).

Датировка и авторство 
Текст написан от имени Варуха, сына Нирии (). Вступление книги определяет время её написания как время царствования Навуходоносора II, то есть период, когда согласно другим книгам Библии жил Варух, ученик Иеремии. Учитывая наличие в книге исторических несоответствий с другими книгами Библии, П. А. Юнгеров считал, что книга была написана в III веке до н. э. В настоящее время считается, что книга написана во II—I веке до н. э.  

Современный язык книги — греческий. Епископом Антонином (Грановским) была предпринята попытка реконструкции еврейского текста. Впрочем, не исключается, что в еврейский текст потом были сделаны греческие интерполяции.

Содержание 
Книга написана с целью показать иудеям, что все их бедствия, как то вавилонское пленение и сожжение Иерусалима, посылаются на них за грехи отцов их и их самих, чтобы побудить их к покаянию и утешить обетованием временной и вечной свободы.

В книге пророка содержится пророчество о новой славе духовного Иерусалима, чада которого будут собраны от запада до востока словом Святого (Вар. 5:5).

Примечания

Источники 
 Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина, том шестой, СПб, 1909 год, репринт Стокгольм, 1990 год.
 Александр Мень. Библиологический словарь, том 1, Фонд имени Александра Меня, Москва, 2002 год, ISBN 5-89831-026-6.

См. также 

Великие пророки
Второканонические книги